

Codici 
 NVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Framnes, Narvik, Norvegia

Seconda guerra mondiale 
 Nachrichtenmittelversuchskommando, Comando per la ricerca nelle comunicazioni della Marina tedesca.